

Населені пункти та їхні частини
 Слотвіни — село в гміні Карчміська Опольського повіту Люблінського воєводства
 Слотвіни — село в гміні Колюшкі Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Слотвіни — частина міста Криниця-Здруй в Новосондецькому повіті Малопольського воєводства
 Слотвіни — частина міста Скальбмеж у Казімерському повіті Свентокшиського воєводства
 Слотвіни — частина села Мацейовіце в гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства
 Слотвіни — частина села Лазани в гміні Біскупіце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Слотвіни — частина села Себоровіце в гміні Міхаловіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Слотвіни — частина села Карвін у гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Слотвіни — частина села Бистшиця в гміні Івежице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки